Saint-Crépin kan syfta på:
 Saint-Crépin, Charente-Maritime
 Saint-Crépin, Hautes-Alpes